Floyd Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Floyd Township du comté de Warren dans l'Illinois ;
 Floyd Township du comté de Floyd dans l'Iowa ;
 Floyd Township du comté d'O'Brien dans l'Iowa ;
  du comté de Putnam dans l'Indiana.

Homonymie de townships